Pablo Martínez (actor) (n. 1987), actor argentí
 Pablo Martínez (beisbol) (n. 1969), jugador de beisbol dominicà
 Pablo Martínez Estévez (n. 1997), piragüista espanyol
 Pablo Martinez (futbolista francès) (n. 1989), futbolista francès
 Pablo Martínez Morales (n. 1996), futbolista paraguaià
 Pablo Martínez Andrés (n. 1998), futbolista espanyol
 Pablo Sergio Martínez da Rosa (n. 1989), futbolista uruguaià